Příjmení Etzler má více nositelů:

 Miroslav Etzler (* 1964) – český herec
 Tomáš Etzler (* 1963) – český novinář